Bazar – area dedicata al commercio, equivalente al mercato e al suq
 Bazaar –  comunità non incorporata statunitense della contea di Chase in Kansas
 Bazaar –  software libero per il controllo versione distribuito, ideato da Canonical Ltd.
 Bazaar – film del 2009 diretto da Patricia Plattner.